Eerste klasse (1980/1981) była 78. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii